Wonderful Life steht für:

 Wonderful Life (Film), ein Film zu Musik von Cliff Richard & The Shadows aus dem Jahr 1964
 Wonderful Life (Black-Lied), ein Song von Black aus dem Jahr 1986
 Wonderful Life (Hurts-Lied), ein Song der Band Hurts aus dem Jahr 2010
 After Life – Nach dem Leben, Film von Hirokazu Koreeda